Les planàries terrestres (Geoplanidae) constitueixen una família de triclàdides estranys i delicats que pertanyen als ecosistemes del sòl. Aquest grup conté unes 810 espècies conegudes escampades arreu del món.

Tenen una mida que oscil·la entre 1 centímetre i 1 metre, com és el cas de Bipalium nobile, i són bons depredadors d'altres invertebrats com els cucs de terra, cargols, llimacs, insectes i quelicerats, que ataquen i capturen utilitzant la força física i les propietats adhesives i digestives del seu mucus. Els manca mecanismes de retenció d'aigua i és per això que són molt sensibles a les variacions d'humitat de l'entorn. Algunes espècies s'han proposat com a indicadors de l'estat de conservació dels seus hàbitats, ja que tenen uns requeriments ecològics força estrictes. Avui en dia la fauna d'aquests fràgils animals s'està usant per a establir prioritats de conservació en la selva tropical Atlàntica al sud i sud-est del Brasil.

Per a l'estudi taxonòmic de les planàries terrestres és necessari examinar amb microscopi seccions seriades de l'aparell copulador. Per a aquesta finalitat calen espècimens sexualment madurs. L'aparença externa de les planàries és important també per a la seva identificació, especialment la forma del cap, la forma del cos, la coloració general, els patrons de pigmentació, les bandes i tires de color en la superfície dorsal i ventral.

Filogènia 
Arbre filogenètic dels triclàdides segons Sluys i col·laboradors (2009):

Referències